Toernooibase is een database op internet waarin uitslagen, tussen- en eindstanden en partijen van damtoernooien zijn opgeslagen. Per speler worden de eventuele KNDB-rating en de FMJD-rating vermeld, inclusief de historische ratings. Verder wordt een geschatte rating vermeld, gebaseerd op de gespeelde partijen sinds de laatste officiële rating. De toernooien, spelers, uitslagen en partijen worden ingevoerd door beheerders die daarvoor een account hebben gekregen. De rechten van de beheerders komen voor op vijf niveaus namelijk moderator, provinciaal beheerder, clubbeheerder, toernooibeheerder en gemachtigde uitslagen.

Externe link
 De officiële website

Computerdammen
Damwedstrijd